DNS steht für:

 Dachverband der Nationalen Sammlung, rechtsextremes Parteienbündnis für die Bundestagswahl 1953
 Dänische Sprache, historischer Ethnologue-Code
 Flughafen Denison Municipal, Flughafen in Denison (US-Bundesstaat Iowa) nach dem IATA-Code
 Desoxyribonukleinsäure, ein in allen Lebewesen und DNS-Viren vorkommendes Biomolekül und Träger der Erbinformation, also der Gene
 Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
 Deutsche Normungsstrategie, strategische Ausrichtung der Normungsarbeit
 Did not start (englisch für „Nicht angetreten“), wird im Sport für angemeldete bzw. qualifizierte Teilnehmer verwendet, die jedoch nicht am Wettkampf teilgenommen haben
 3,5-Dinitrosalicylsäure, chemische Verbindung
 Direkte Numerische Simulation, Verfahren zur Berechnung instationärer Strömungsprozesse
 Domain Name System, weltweiter Verzeichnisdienst, der den Namensraum des Internets verwaltet
 Syndrom der dysplastischen Nävi, dermatologische Erkrankung Dysplastischer Nävus
 Der ursprüngliche Firmenname der SCREEN Holding, gegründet 1943 unter dem Namen: Dai Nippon Screen Seizō  (大日本スクリーン製造株式会社; DNS)

Siehe auch:
 D.N.S.

DNS